Mödling (district) in Oostenrijk
 Mödling (gemeente) in Oostenrijk